Санта-Сесилия:

 Санта-Сесилия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Санта-Сесилия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Санта-Сесилия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос (Кастилия и Леон).